Le haussement d'épaules est un exercice de musculation ciblant le haut des trapèzes. Il sollicite également le muscle rhomboïde et le muscle élévateur de la scapula. Ce mouvement plutôt simple convient aux débutants.

Description 

Debout, le pratiquant tient la charge (une barre, une paire d'haltères ou même une câble), les bras le long du corps, et soulève la charge en contractant uniquement les muscles des épaules. Les bras restent tendus pendant l'exécution de l'exercice.

Gestuelle 
Un haussement d'épaules est un mouvement qui signifie le mépris ou l'indifférence.

Références 

Exercice de musculation